Mit Mahngebühr sind die Kosten einer Mahnung gemeint, siehe:
 Mahnung (Deutschland)#Kosten
 Mahnung (Schweiz)